Настоящие крокодилы (, от , то есть «галечный червь») — род пресмыкающихся в семействе настоящих крокодилов, типовой род отряда крокодилов, самый разнообразный, успешный и распространённый род отряда. Его представители обитают во всех частях света, исключая Европу и Антарктиду, где крупные пресмыкающиеся вообще не встречаются. Наиболее распространён в Африке, на юге Азии, на севере Австралии и в Океании, встречается в Северной, Центральной и Южной Америке. Род включает 13—14 современных видов:
 Crocodylus porosus — Гребнистый крокодил
 Crocodylus niloticus — Нильский крокодил
 Crocodylus rhombifer — Кубинский крокодил
 Crocodylus acutus — Острорылый крокодил
 Crocodylus intermedius — Оринокский крокодил
 Crocodylus palustris — Болотный крокодил
 Crocodylus siamensis — Сиамский крокодил
 Crocodylus mindorensis — Филиппинский крокодил
 Crocodylus moreletii — Центральноамериканский крокодил
 Crocodylus novaeguineae — Новогвинейский крокодил
 Crocodylus halli
 Crocodylus johnstoni — Австралийский узкорылый крокодил
 Crocodylus suchus — Западноафриканский крокодил
 ? Crocodylus raninus 
  Crocodylus anthropophagus
  Crocodylus falconensis
  Crocodylus checchiai
  Crocodylus palaeindicus
  Crocodylus thorbjarnarsoni

Филиппинский крокодил ранее считался подвидом новогвинейского (Crocodylus novaeguineae mindorensis), однако сейчас выделяется в отдельный вид Crocodylus mindorensis. В ходе молекулярных исследований было установлено, что на самом деле нильский крокодил представляет собой комплекс из двух видов — собственно нильского крокодила (Crocodylus niloticus) и западноафриканского или пустынного крокодила (Crocodylus suchus), представляющего собой отдельного представителя клады, ведущей к неотропическим видам крокодилов и нильскому крокодилу. Существуют некоторые основания полагать, что некоторые популяции гребнистых крокодилов на Борнео представляют собой представителей отдельного вида — Crocodylus raninus, но в настоящее время это не подтверждено. Последние исследования ДНК африканского узкорылого крокодила (ранее — Crocodylus cataphractus) дают основания выделять этот вид в отдельный род Mecistops.

Вид Crocodylus johnstoni (Крокодил Джонстона) первоначально был назван Crocodylus johnsoni (то есть Крокодил Джонсона) из-за ошибки в написании фамилии первооткрывателя. Хотя спустя некоторое время ошибка была исправлена, в литературе встречаются оба названия.

Филогенетические отношения 
Кладограмма современных представителей рода, построенная на основании исследования митохондриальной ДНК в 2011 году:

Альтернативная кладограмма 2012 года, построенная на основании морфологических признаков. Этот метод менее надежен, особенно в отношении к вымершим видам. Пустынный крокодил не был включен в анализ, поскольку его морфологические признаки были идентичны с таковыми у нильского крокодила. Однако, авторы предположили, что это можно объяснить недостаточной выборкой образцов, и что эти два вида должны отличаться в плане морфологии:

Эволюция 
Первые представители рода появляются в Индо-Тихоокеанском регионе между 9 и 16 миллионами лет назад, после чего проникают в Африку между 8 и 12 миллионами лет назад. За этим последовала их миграция в Новый Свет, которая произошла от 4 до 8 миллионов лет назад. Наиболее древним современным представителем рода может считаться гребнистый крокодил, время появление которого оценивается от 6 до 12 млн лет назад. Представители этого рода оказались наиболее конкурентоспособными крокодилами и вытеснили большое количество конкурентов, включая мекозухий и аллигаторовых.

См. также 
 Ложный гавиал
 Тупорылые крокодилы
 Квинкана

Примечания 

Крокодилы